Le I avec ou sans point désigne les variantes de la lettre i utilisées dans l’écriture de certaines langues qui, contrairement à la majorité des langues utilisant l’écriture latine, pour la première, n’a pas de point ni en lettre minuscule ni en lettre majuscule , ou pour la seconde conserve le point de la lettre minuscule sur la lettre majuscule  :
 I sans point  ;
 I point suscrit .

Articles connexes 
 Point suscrit